Санта Катарина Тлалтемпан има више значења:

 Општина Санта Катарина Тлалтемпан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Катарина Тлалтемпан (Санта Катарина Тлалтемпан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику